Папільйотка (фр. Papillote) — невеликий джгут тканини або паперу, на який до винаходу бігуді накручували волосся для завивки.
 Папільйотка (кулінарія) — паперова трубочка, яку надягають на ніжку смаженої птиці, кісточку відбивної котлети.
 Папільйотка (обгортка) у Франції — обгортка шоколаду з паперу з повідомленням, використовується, в основному, протягом різдвяних свят.

Див. також 
 Бігуді для волосся.